

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Nowy Ostrów – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Szudziałowo
 Nowy Ostrów – część wsi Łosienice w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Stężyca
 Nowy Ostrów – osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława